NAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nal'čik (Russia)
 nal – codice ISO 639-3 della lingua nalik
 Nal – gigantessa di brina, regina dei giganti e moglie di Bergelmir nella mitologia vichinga.